Nazwa dwóch pułków Wojsk Wielkopolskich:
 1 Pułk Manewrowy
 2 Pułk Manewrowy